Алле́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на захід від Парижа, 65 км на південний захід від Ренна, 45 км на схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1435 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3629,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт міста Аллер 

 Аллер на сайті французького Національного інституту географії
 Аллер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аллер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан